
Termin -{GUU}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Glasgoska univerzitetska unija